Лига чемпионов КОНКАКАФ 2009/10 — 2-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КОНКАКАФ, разыгрываемый в формате, подобном Лиге чемпионов УЕФА. Финал состоял из двух матчей, которые прошли 21 и 28 апреля 2010 года.

Участники 
В розыгрыше участвовали 24 команды, представляющие 10 федераций.

Представитель Белиза был отстранён от участия, поскольку стадионы Белиза не отвечают требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Освободившееся место было передано третьему представителю Гондураса, поскольку представители этой страны выступили в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов успешнее всего среди стран Центральной Америки.

Представитель Никарагуа «Реал Эстели» был отстранён от участия, поскольку не смог предоставить стадион, отвечающий требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Освободившееся место первоначально было передано третьему представителю Панамы, но в Панаме только один стадион прошёл проверку на соответствие требованиям КОНКАКАФ, что означает, что только 2 представителя Панамы могут участвовать в турнире. Таким образом, на место стали претендовать представители Коста-Рики, Сальвадора и Гватемалы одинаково выступившие в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов. В итоге путёвку получил третий представитель Коста-Рики, так как её представители наиболее успешны из этих трёх стран за всю историю клубных турниров КОНКАКАФ.

Представитель Сальвадора «Чалатенанго» отказался от участия в турнире, вместо него был приглашён другой клуб из Сальвадора «Фирпо».

1 Так как «Коламбус Крю» прошёл по двум позициям, освободившееся место занял «Хьюстон Динамо», причём клуб был квалифицирован как США#2, то есть получил место напрямую в групповом этапе.
2 Для определения, какой из клубов-чемпионов стран с сезоном, состоящим из 2 частей (Апертура/Клаусура), квалифицируется под #1, то есть попадёт напрямую в групповой этап, используется сводная таблица сезона, клуб, стоящий выше в таблице, квалифицируется под #1.
3 Команда с большим количеством очков в сводной таблице сезона из вице-чемпионов Инвьерно 2008 и Верано 2009.
4 Команда с большим количеством очков в сводной таблице сезона из вице-чемпионов Апертуры 2008 и Клаусуры 2009 — «Чалатенанго» отказался от участия в турнире, вместо него приглашён второй вице-чемпион.

Формат 
Жеребьёвка предварительного раунда и группового этапа проходила одновременно.

Предварительный раунд

В предварительном раунде участвовали 16 команд. Перед жеребьёвкой они были разбиты на 2 корзины, команды из одной корзины встречались с командами из другой. Победители прошли в групповой этап.

Групповой этап

В групповом этапе участвовали 16 команд — 8 команд, прошедших напрямую, и 8 команд-победителей предварительного раунда. Жеребьёвка состоялась одновременно с жеребьёвкой предварительного раунда. Перед жеребьёвкой команды были разделены на 3 корзины (условно Северная Америка, Центральная Америка и Предварительный раунд). Команды из одной страны не могли попасть в одну группу. Процедура проходила следующим образом: сначала были распределены по группам команды Северной Америки, затем к ним были добавлены команды Центральной Америки. После были распределены пары из предварительного раунда, в которых одна из команд из Мексики или из США. И, наконец, оставшиеся пары из предварительного раунда. Таким образом, были образованы 4 группы по 4 команды, 2 лучшие команды из группы выходили в плей-офф.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 28—30 июля, ответные — 4—6 августа 2009 года.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи прошли 9—11 марта, ответные — 16—18 марта 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 30—31 марта, ответные — 6—7 апреля 2010 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 21 апреля, ответный — 28 апреля 2010 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Новости Лиги чемпионов КОНКАКАФ на сайте КОНКАКАФ
 Статистика Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2009/10 на сайте RSSSF

2010
2009 год в футболе
2010 год в футболе